Århus Nordre Provsti er et provsti i Århus Stift.  Provstiet ligger i Aarhus Kommune.
 
Århus Nordre Provsti består af 18 sogne med 19 kirker, fordelt på 13 pastorater.

Pastorater

Sogne

Kilder 
Provstiportalen

Provstier i Århus Stift